św. Wincencja Gerosa (1784-1847) – współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Maryi Dziewicy
 św. Wincencja Maria López Vicuña (1847-1896) – hiszpańska zakonnica

Zobacz też:
 Błogosławiona Wincencja